Baureihe 98.73 steht für folgende Bauarten von Dampflokomotiven der ehemaligen Lokalbahn AG:

 LAG Nr. 17 ... 49 (98 7301–98 7306)
 LAG Nr. 59 und 60 (98 7308–98 7309)